Jorge Falcón ist der Name folgender Personen:

* Jorge Falcón (Tangosänger) (1949–1987), argentinischer Tangosänger
 Jorge Falcón (Gitarrist), argentinischer Gitarrist und Komponist